Prodaphaenus (Продафаенус — „прије Дафоенуса”) је изумрли род плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, који је у периоду средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Систематика

Историја класификације 
Род Prodaphaenus је у прошлости био уврштаван као подрод унутар рода Miacis, али је касније препознат као засебан род кладуса Carnivoraformes.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Prodaphaenus.

Временска распрострањенст рода Prodaphaenus унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes
 Miacidae

Референце 

†
Изумрли сисари Северне Америке